De Jan de Verwerstraat is een laat-19e-eeuwse straat in het binnenstadskwadrant Rosariumbuurt in de Nederlandse plaats Venlo.

De straat loopt in westelijke richting van de Van Cleefstraat tot aan de Deken Van Oppensingel. De straat is aangelegd nadat de vestingwerken zijn gesloopt, volgens het Plan van Uitleg dat werd opgesteld door Frederik Willem van Gendt. Naamgever van de straat is Johan de Verwer, die onder andere burgemeester van Venlo en ook peijburgemeester is geweest. Daarnaast is de naamgever bekend als de stichter van het Ald Weishoès.

Straat in Venlo binnenstad